Madison, conhecida também como Madison Stone (Miami, Flórida, 12 de janeiro de 1965) é uma ex-atriz pornográfica estadunidense.

Biografia 
Em 1988, antes de entrar para o cinema adulto, Madison trabalhava como maquiadora.

De 1990 a 1999, atuou em mais de 180 filmes pornográficos. Era assumidamente bissexual, mas tinha uma certa inclinação por praticar sexo com mulheres.

Madison atuou nos filmes B Evil Toons e Naked Obsession, e no videoclipe da música Hooligan's Holiday do Mötley Crüe.

Nos anos 1990, Madison formou a banda de rock Kiss The Monkey e foi vocalista da banda Four Ugly Girls.

Madison possui inúmeras tatuagens e piercings em seu nariz, língua e mamilos. Trabalha atualmente como tatuadora.

Foi incluída no Hall Of Fame do AVN em 2003.

Naturais de Miami
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas